It All Starts with One är Ane Bruns sjätte studioalbum, utgivet 2011.

Låtlista 
 "These Days"
 "Words"
 "Do You Remember"
 "What's Happening With You and Him"
 "Lifeline"
 "One"
 "The Light from One"
 "Oh Love"
 "Undertow"

Referenser 

Musikalbum 2011
Album av Ane Brun
Albumettor i Sverige